Čelik je lahko:

 čelik, turška beseda za jeklo

 Čelik, priimek več znanih oseb